Les mots calcareus, calcareus et calcareum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de la chaux, calcaire », une variante moderne du latin classique calcarius, calcaria, calcarium.

En biologie :
 les Calcarea, les éponges calcaires, sont une classe de spongiaires (embranchement des Porifera) ;
 en taxonomie, les mots calcarea et calcareum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : calcarea, calcareum.

Épithète spécifique